Salmon – miejscowość
 Salmon – rzeka

Zobacz też